Tschupin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Gennadjewitsch Tschupin (* 1972), ehemaliger russischer Eishockeyspieler
 Narkis Konstantinowitsch Tschupin (1824–1882), russischer Historiker, Geologe und Hochschullehrer